Stefan Reichmuth ist der Name folgender Personen:

* Stefan Reichmuth (Islamwissenschaftler) (* 1950),  Islamwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Stefan Reichmuth (Ringer) (* 1994), Schweizer Ringer